Beating the Game – film del 1921 diretto da Victor Schertzinger
 Beating the Game – film del 1921 diretto da Lee Kohlmar